Suèssia Pomètia (Suessia Pometia, Σούεσσα Πωμεντιάνη) fou una antiga ciutat del Latium que ja no existia en temps històrics i la situació de la qual és desconeguda. Virgili diu que fou una colònia d'Alba Longa i Diodor de Sicília la relaciona també a la llista de colònies d'aquesta ciutat. Però molt aviat va passar als volscs i fou arrabassada a aquest poble per Tarquí el Superb, el primer romà que va fer la guerra als volscs.

Estrabó l'esmenta com a "metròpolis" dels volscs i la presenta com una ciutat opulenta i poderosa, però això podria ser degut a la influència d'anteriors historiadors, ja que segons aquestos amb el botí que el rei romà va fer a la ciutat es va poder construir el temple Capitolí de Roma. Suessia Pometia és esmentada com el lloc on els fills d'Anc Marci es van retirar en exili quan va pujar el tron Servi Tul·li, i encara que també és esmentada la seva retirada a Apiolae (una altra ciutat conquerida per Tarquí) sembla que més aviat fou a Suessia Pometia.

A les guerres amb els volscs aparèixer com una ciutat important. Tit Livi l'esmenta com a colònia llatina però podria ser un error. També Livi diu que es va revoltar el 503 aC i fou reconquerida el 502 aC per Espuri Cassi Viscel·lí, i la ciutat fou destruïda i els habitants venuts com esclaus. El 495 aC la ciutat apareix en mans dels volscs, i fou conquerida i saquejada pel cònsol Publi Servili Prisc Estructe. És la darrera vegada que és esmentada. Plini el Vell l'esmenta com una de les ciutats desaparegudes del Latium

La seva localització resta per trobar.

Referències 

Ciutats del Laci
Ciutats destruïdes